Turmhügel Weiher steht für:
 Turmhügel Weiher (Marklkofen), Niederbayern
 Turmhügel Nassanger Weiher, Oberfranken
 Turmhügel Weiher (Ubstadt-Weiher), Baden-Württemberg
Siehe auch:
 Weiherburg
 Turmhügel Weihersmühle